Anja Freese(-Binder) (1965-), une actrice allemande ;
  (1994-?), un athlète allemand ;
  (1902-1959), un footballeur néerlandais ;
 David (Richard) Freese (1983-), un joueur américain de baseball ;
 Éva Freese (1963-), une actrice allemande ;
 Jason (Jeremy) Freese (1975-), un musicien américain (piano, guitare, accordéon, trompette, clavier) ;
 Josh Freese (1972-), un batteur de punk et rock américain ; 
 Katherine Freese (1957-), une astrophysicienne américaine ;
 Louis Freese, "B-Real" (1970-), un rappeur américain.

Voir aussi 
 
 Friese
 Friesen

Références 

Patronyme germanique